В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-2, 4-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Дженніфер Капріаті (2-ге коло)

 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (2-ге коло)
 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open